Lukić (en serbe : Лукић) est un patronyme slave du sud (porté surtout en Serbie) dérivé du prénom Luka et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dejan Lukić (né en 1962), handballeur yougoslave puis français ;
 Dragan Lukić (1928–2006), écrivain serbe ;
 Ilija Lukić (né en 1942), joueur puis entraîneur de football yougoslave puis serbe ;
 John Lukic (né en 1960), footballeur anglais ;
 Jovan Lukić (né en 2002), footballeur serbe ;
 Lepa Lukić (née en 1940), chanteuse serbe ; 
 Nikolina Lukić (née en 1994), joueuse de volley-ball serbe ;
 Saša Lukić (1996-), footballeur international serbe ;
 Vladan Lukić (né en 1970), footballeur yougoslave puis serbe ;
  (née en 1987), joueuse de tennis serbe ;
 Živko Lukić (né en 1944), footballeur yougoslave ;
  (né en 1956), joueur puis entraîneur de football yougoslave puis suédois.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe

en:Lukić